De Slag bij Marésa was volgens de Bijbel een slag tussen Asa van Juda (ca. 910 tot 870 v.C.) en Zerah de Moor van Cush.

Bijbelse veldslag
10e eeuw v.Chr.